Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises (CEA-PME) ist ein Dachverband europäischer KMU mit Sitz in Brüssel.

Der Verband wurde 1992 gegründet und ist seit 2004 in Brüssel registriert. Er repräsentiert 15 mittelständische Mitgliedsverbände und unterhält zu mehreren Partnerverbänden in Europa und Übersee Beziehungen. CEA-PME ist eine überparteiliche und nicht gewinnorientierte Vereinigung.

Das Amt des Präsidenten bekleidet seit 2004 der Unternehmer Mario Ohoven. 2016 betrugen die Ausgaben für Lobbying 62.000 Euro.

Von 2006 bis 2008 war der Verband als Koordinator eines Forschungsprojekts (InCaS – Intellectual Capital Statement) zugunsten von Vereinigungen für KMU tätig, das von der Europäischen Union kofinanziert wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußnoten 

Wirtschaftsverband
Gegründet 1992
Internationale Organisation (Brüssel)
Europäischer Interessenverband
Dachverband (Belgien)